Svjetsko juniorsko prvenstvo u nogometu 1987. (6. po redu) održano je u Čileu od 10. do 25. listopada. Natjecanje se održavalo u 4 grada:Antofagasti, Valparaísu, Concepciónu te Santiagu. 

Pobijedila je Jugoslavija u čijem sastavu su igrali hrvatski nogometaši: Davor Šuker, Zvonimir Boban, Robert Prosinečki, Robert Jarni, Igor Štimac, Dubravko Pavličić na čelu s izbornikom Mirkom Jozićem. Najboljim igračem prvenstva proglašen je Robert Prosinečki, a Davor Šuker bio je drugi strijelac prvenstva sa 6 golova.
Na turniru je sudio hrvatski sudac Stjepan Glavina.

Turnir

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Izbacivanje 

Treće mjesto osvojila je DR Njemačka pobijedivši u Santiagu Čile 1:1 (3:1).

Polufinalisti i osvajači medalja 
 : Dragoje Leković, Branko Brnović, Robert Jarni, Dubravko Pavličić, Slavoljub Janković, Igor Štimac, Zoran Mijucić, Zvonimir Boban, Robert Prosinečki, Milan Pavlović (kapetan), Predrag Mijatović, Tomislav Piplica, Davor Šuker, Gordan Petrić, Pero Škorić, Dejan Antonić, Slaviša Đurković, Ranko Zirojević. Trener: Mirko Jozić.

 : Uwe Brunn, Hans-Jürgen Heidenreich, Jürgen Luginger, Günter Metz, Alexander Strehmel, Martin Schneider, Adrian Spyrka, Detlev Dammeier, Thomas Epp, Andreas Möller, Henrik Eichenauer, Andreas Clauss, Marcel Witeczek, Michael Klinkert, Knut Reinhardt, Frank Würzburger, Andreas Claasen, Michael Preetz. Trener: Berti Vogts.

 : Holger Hiemann, Uwe Amstein, Karsten Neitzel, Dirk Schuster, Torsten Kracht, Marco Köller, Rico Steinmann, Stefan Minkwitz, Jörg Prasse, Matthias Sammer, Uwe Jähnig, Thomas Ritter, Hendrik Herzog, Heiko Liebers, Timo Lange, Ingo Saager, Matthias Zimmerling, Dariusz Wosz. Trener: Eberhard Vogel.

 : Guillermo Velasco, Mauricio Soto, Carlos Ramírez, Hugo Cortéz, Javier Margas, Luis Mussri, Raimundo Tupper, Sandro Navarrete, Lukas Tudor, Fabían Estay, Pedro González, Gerhard Reiher, Miguel Latín, Juan Carreño, Reinaldo Hoffman, Héctor Cabello, Camilo Pino, Juan Reyes. Trener: Luis Ibarra.

Svjetska prvenstva u nogometu
Međunarodna nogometna natjecanja u Čileu